Molekulska formula -{C17H14N2O3}- se može odnositi na:

 PHCCC
 Rosoksacin